

Giorno 1 (17 gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile :  Cameron Norrie [12],  Lloyd Harris [30]
 Singolare femminile :  Sofia Kenin [11],  Cori Gauff [18]
 Programma della giornata

Giorno 2 (18 gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile :  Nikoloz Basilašvili [21],  John Isner [22],  Ugo Humbert [29] 
 Singolare femminile :  Petra Kvitová [20],  Angelique Kerber [16],  Leylah Annie Fernandez [23] 
 Programma della giornata

Giorno 3 (19 gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile :  Hubert Hurkacz [10]
 Singolare femminile :  Belinda Bencic [22],  Sara Sorribes Tormo [32]
 Programma della giornata

Giorno 4 (20 gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile :  Diego Schwartzman [13],  Grigor Dimitrov [26]
 Singolare femminile :  Garbiñe Muguruza [3],  Anett Kontaveit [6],  Elena Rybakina [12],  Emma Raducanu [17]
 Programma della giornata

Giorno 5 (21 gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile :  Cristian Garín [16],  Aslan Karacev [18],  Reilly Opelka [23],  Lorenzo Sonego [25],  Karen Chačanov [28],  Carlos Alcaraz [31]
 Singolare femminile :  Naomi Ōsaka [13],  Elina Svitolina [15],  Jeļena Ostapenko [26],  Veronika Kudermetova [28],  Camila Giorgi [30]
 Programma della giornata

Giorno 6 (22 gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile :  Andrej Rublëv [5],  Roberto Bautista Agut [15],  Daniel Evans [24]
 Singolare femminile :  Anastasija Pavljučenkova [10],  Dar'ja Kasatkina [25],  Tamara Zidanšek [29],  Markéta Vondroušová [31] 
 Programma della giornata

Giorno 7 (23 gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile :  Alexander Zverev [3],  Pablo Carreño Busta [19]
 Singolare femminile :  Maria Sakkarī [5],  Paula Badosa [8],  Viktoryja Azaranka [24]
 Programma della giornata

Giorno 8 (24 gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile :  Taylor Fritz [20],  Marin Čilić [27],  Alex De Minaur [32]
 Singolare femminile :  Aryna Sabalenka [2],  Simona Halep [14],  Elise Mertens [19]
 Programma della giornata

Giorno 9 (25 gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile :  Denis Shapovalov [14],  Gaël Monfils [17]
 Singolare femminile :  Barbora Krejčíková [4],  Jessica Pegula [21]
 Programma della giornata

Giorno 10 (26 gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Félix Auger-Aliassime [9],  Jannik Sinner [11]
 Doppio maschile:  Wesley Koolhof /  Neal Skupski [10]
 Doppio femminile:  Caroline Dolehide /  Storm Sanders [9]
 Doppio misto:  Zhang Shuai /  John Peers [2]
 Programma della giornata

Giorno 11 (27 gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare femminile:  Iga Świątek [7]
 Doppio maschile:  Rajeev Ram /  Joe Salisbury [2],  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos [3]
 Doppio femminile:  Shuko Aoyama /  Ena Shibahara [2],  Veronika Kudermetova /  Elise Mertens [3]
 Programma della giornata

Giorno 12 (28 gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Stefanos Tsitsipas [4],  Matteo Berrettini [7]
 Programma della giornata

Giorno 13 (29 gennaio) 
Ashleigh Barty è diventata la prima australiana a conquistare il titolo dal successo di Chris O'Neil nel 1978.
 Teste di serie eliminate:
 Singolare femminile:  Danielle Collins [27]
 Programma della giornata

Statistiche finale singolare femminile

Giorno 14 (30 gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Daniil Medvedev [2]
 Programma della giornata

Statistiche finale singolare maschile

Australian Open 2022